Blücher kan avse:

 Blücher (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Blücher (film) – en norsk film från 1988 i regi av Oddvar Bull Tuhus
 Blücher (låt av Kamelot) – en låt av bandet Kamelot från 2007 på albumet Ghost Opera
 Blücherskor – en herrsko med så kallad öppen snörning
 Frau Blücher – en karaktär i filmen Det våras för Frankenstein

Fartyg
Namngivna efter Gebhard von Blücher
SMS Blücher (korvett) – en utbildningskorvett i den kejserliga tyska flottan
Blücher (ångfartyg) – ett ångfartyg från 1901 i Hapag
 – en pansarkryssare under första världskriget
Blücher (kryssare) – en tung kryssare under andra världskriget